Cottonwood Creek Archeological Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cottonwood Creek Archeological Site (Alaska), NRHP-Nr. 76002302
 Cottonwood Creek Archeological Site (Nebraska), NRHP-Nr. 74001130